Святого́рка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Святогорка — упраздненное село в Карасуском районе Костанайской области.

Россия 
 Святогорка — деревня в Мариинском районе Кемеровской области.